Dennen ist der Familienname von

 Barry Dennen (1938–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Brett Dennen (* 1979), US-amerikanischer Sänger und Songwriter